The Storyteller kan syfta på:

The Storyteller (musikgrupp) – ett power metal-band från Sverige
The Storyteller – en brittisk TV-serie som på svenska heter Sagor för stora barn
The Storyteller – en roman av Jodi Picoult